Amerikai Egyesült Államok
 Lenora, település Kansas államban
 Lenora, önkormányzat nélküli település Minnesota államban
 Csehország
 Lenora, település a Prachaticei járásban